Guillonea canescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Guillonea canescens ingår i släktet Guillonea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
canescens